

Джерела 
 Втрати у Першій світовій війні 
 Військові втрати Першої світової війни 

Перша світова війна
Військові втрати